Ženská dvouhra Western & Southern Open 2016 probíhala v polovině srpna 2016. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo šestnáct tenistek, včetně čtyř tzv. šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla americká první hráčka žebříčku Serena Williamsová, která se před zahájením odhlásila pro poranění ramene.

Světovou dvojku Angelique Kerberovou dělil jediný vyhraný zápas od postu světové jedničky. V případě titulu by se po Steffi Grafové stala druhou německou tenistkou na čele klasifikace a první od roku 1997.
Ve finále ji však přehrála patnáctá nasazená Češka Karolína Plíšková za 62 minut po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na AEGON Open Nottingham, druhé turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a první z kategorie Premier 5. Poměr vzájemných zápasů snížila na 3–4. Již v semifinále přehrála stejným poměrem sad světovou trojku Garbiñe Muguruzaovou.

Po turnaji se Karolína Plíšková posunula na 11. místo a poprvé v kariéře se stala českou ženskou jedničkou, když druhé Kvitové patřila patnáctá příčka.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Errani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= V Golubic
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= K Nara
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= L Chirico
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Babos
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=LL
| RD1-team13= J Larsson
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= I-C Begu
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= G Muguruza
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= C Vandeweghe
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= K Nara
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=16
| RD2-team04=| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= B Bencic
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Babos
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= J Larsson
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= D Cibulková
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= G Muguruza
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=16
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= T Babos
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= D Cibulková
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

 4. sekce 

 Kvalifikantky 

 Šťastné poražené 
  Misaki Doiová
  Viktorija Golubicová
  Johanna Larssonová
 ''' Cvetana Pironkovová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2016